River Forest (Illinois)
River Forest (Indiana)

Ou ainda:
Forest River

Desambiguação